Bulgakowa ist der Familienname von:

 Anna Wladimirowna Bulgakowa (* 1988), russische Leichtathletin 
 Jelena Sergejewna Bulgakowa (1893–1970), russische Schauspielerin
 Oksana Bulgakowa (* 1954), Professorin für Filmgeschichte und Filmanalyse

Siehe auch:
 Bulgakow